Mulvany peut faire référence à : 
 Kate Mulvany (née en 1978), actrice, dramaturge et scénariste australienne.
 William Thomas Mulvany (1806-1885), ingénieur et entrepreneur irlandais en Allemagne.

  (1956-), chanteur et auteur-compositeur irlandais.
  (1871–1951), fonctionnaire australien.
  (1809–1869), peintre irlandais.
  (1854–1934), suffragiste et suffragette irlandaise.
  (1844–1906), artiste peintre irlandais.
  (1779–1845), peintre et biographe irlandais.